Басті:

  Басті — округ в індійському штаті Уттар-Прадеш
 Басті д'Юрфе — замок у французькому департаменті Луара (історична область Форе)